Old Town - signifiant littéralement en anglais « vieille ville » - peut désigner :
 Old Town, le nom du cœur historique d'Édimbourg en Écosse ;
 Old Town, un quartier de la ville de Chicago aux États-Unis ;
 Old Town, un quartier de la ville de San Diego aux États-Unis ;
 Old Town, un quartier de la ville d'Albuquerque aux États-Unis ;
 Old Town, une communauté non incorporée de Floride aux États-Unis ;
 Old Town, une ville de l'État du Maine aux États-Unis ;
 Old Town, un village dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre ;
 Old Town, un village dans le comté de Roscommon en Irlande ;
 Old Town, un parc d'attractions situé à Kissimmee, Floride.

Voir aussi 
 Parc historique d'État d'Old Town San Diego, un parc d'État situé à Old Town, à San Diego ;
 Oldtown, une ville de l'État de l'Idaho aux États-Unis.